Gorochowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Gorochowo (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Gorochowo (Jaroslawl, Nekous), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous, Landgemeinde Nekous
 Gorochowo (Jaroslawl, Nekous, Schestichino), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekous, Landgemeinde Schestichino
 Gorochowo (Jaroslawl, Pereslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Pereslawl
 Gorochowo (Jaroslawl, Poschechonje), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Poschechonje
 Gorochowo (Jaroslawl, Rybinsk), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Gorochowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Sprittlauken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Gorochowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Gorochowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Gorochowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Gorochowo (Nischni Nowgorod, Gorodez), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez
 Gorochowo (Nischni Nowgorod, Sokolskoje), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sokolskoje
 Gorochowo (Pskow, Opotschka), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Opotschka
 Gorochowo (Pskow, Petschory), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Petschory
 Gorochowo (Pskow, Puschkinskije Gory), Dorf in der Oblast Pskow, Rajon Puschkinskije Gory
 Gorochowo (Rjasan, Miloslawskoje), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Miloslawskoje
 Gorochowo (Rjasan, Pronsk), Dorf in der Oblast Rjasan, Rajon Pronsk
 Gorochowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gorochowo (Tula), Dorf in der Oblast Tula
 Gorochowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Gorochowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Siehe auch:
 Gorochowo-Kultur
 Gorochowez, Гороховец, eine Stadt in der Oblast Wladimir (Russland)
 Horochiw, Горохів in der Ukraine; russisch Gorochow, polnisch Horochów; deutsch: Kreisgebiet Gorochow, auch ein Rayon (während der Besetzung des Landes im 2. WK)